Otter Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Otter Island (Alaska)
 Otter Island (Des Moines County, Iowa)
 Otter Island (Louisa County, Iowa)
 Otter Island (Kennebec County, Maine)
 Otter Island (Knox County, Maine)
 Otter Island (Washington County, Maine)
 Otter Island (Maryland)
 Otter Island (New Hampshire)
 Otter Island (Ohio)
 Otter Island (Ashland County, Wisconsin)
 Otter Island (Iowa County, Wisconsin)

in Kanada:
 Otter Island (Ontario)